Die Saison 1992/93 war die 46. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation, in der sich der HC Davos und der EHC Olten durchsetzten und den Aufstieg erreichten. Der SC Langnau und der SC Lyss stiegen direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die NLA-Relegation. Die übrigen vier Mannschaften mussten in der Relegation um den Klassenerhalt antreten, deren beiden Verlierer direkt in die dritte Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Relegation

Weblinks 
 

B1992
Eishockeysaison 1992/93